Святой Герасим. В христианской традиции известно несколько святых с таким именем.

 Герасим Иорданский (; Авва Герасим, ( ? — 475) — христианский монах и святой V века. Память святому Герасиму совершается в Православной церкви 4 марта (по юлианскому календарю), а в Католической церкви 5 марта.

 Герасим Кефалонийский (1506 — 15 августа 1579) — православный святой, небесный покровитель и защитник греческого острова Кефалония.

 Герасим Великопермский († 24 января 1447) — третий епископ пермский, преемник епископа Исаака. Почитается в Русской православной церкви в лике святителей, память совершается 24 января (6 февраля) и 29 января (11 февраля).

 Герасим Астраханский (26 октября [7 ноября] 1809 — 24 июня [6 июля] 1880) — епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и Енотаевский. Канонизирован в 1984 году Русской православной церковью в лике святителей, память совершается (по юлианскому календарю): 10 июня в день Собора Сибирских святых.

 Герасим Болдинский (1488/89 — 1554) — святой Русской православной церкви в лике преподобных, основатель 4 монастырей (в том числе Троицкий Болдин около Дорогобужа и Иоанно-Предтеченский в Вязьме)

 Герасим Вологодский († 1178) — монах Русской православной церкви, основатель вологодского мужского монастыря в честь Святой Троицы на Кайсаровом ручье, святой Русской православной церкви в лике преподобных. Согласно преданию, Герасим основал город Вологду.